И́ржи Но́вотный (; 7 апреля 1970, Прага, Чехословакия) — чехословацкий и чешский футболист, защитник. Четырнадцатикратный чемпион страны в составе пражской «Спарты».

Футбольная карьера 
Иржи Новотный — воспитанник пражского футбола, начинал в молодёжной школе «Баника» из Стохова, после чего перешёл в «Спарту». В составе которой становился 14-кратным чемпионом Чехословакии и Чехии. В 2003 году перешёл в стан дебютанта российской Премьер-лиги «Рубина», начал сезон великолепно, уже в первом круге забил 6 мячей, причём 4 из них были забиты головой. В феврале 2005 года перешёл в «Мост». С 2008 года играл за «Дуклу» из Праги.

Карьера в сборной 
С 1991 по 1993 годы играл в сборной Чехословакии, за которую провёл 12 матчей. С 1995 по 2002 годы играл за сборную Чехии, с которой участвовал на ЧЕ-2000, всего провёл 21 игру и забил 2 мяча.

Статистика выступлений за сборную Чехии

Личная жизнь 
Женат, есть ребёнок.

Достижения 
 Обладатель Кубка Интертото: 1989
 Чемпион Чехии: 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1994
 Чемпион Чехословакии: 1993, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987
 Обладатель Кубка Чехии: 1996
 Обладатель Кубка Чехословакии: 1992, 1989, 1988
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fotbal.idnes.cz 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на kazan-sport.narod.ru 
 Интервью с Иржи Новотны
 

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Баник» Мост
Игроки ФК «Хмел»
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «Дукла» Прага